Праавстроазиатский язык или автроазиатский (аутсроазиатский) праязык, прамон-кхмерский язык — реконструированный язык-предок исторических австроазиатских языков.

Лингвистическая характеристика

Фонология 
Прамон-кхмерский язык —  реконструированный предок исторических мон-кхмерских языков, однако от мон-кхмерского таксона отказались в недавних классификациях, в результате чего прото-мон-кхмерский стал синонимом праавстроазиатского языка.

Прамон-кхмерский язык, реконструированный Гарри Л. Шорто (2006), имеет в общей сложности 21 согласный звук, 7 различных гласных, которые можно удлинять и глоттализировать, и 3 дифтонга.

Прамон-кхмерский богат гласными:

 *a, *aa
 *e, *ee
 *ə, *əə
 *i, *-iʔ, *ii, *-iiʔ
 *o, *oo
 *ɔ, *ɔɔ
 *u, *uu, *-uuʔ

Дифтонги:

 *iə, *uə, *ai

Примечания 

Австроазиатские языки
Праязыки